KLT kan syfta på:

KLT – en lokal veckotidning, se Kalmar läns tidning 
KLT – ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län, se Kalmar Länstrafik 
KLT – en linjär ortogonal transform Karhunen-Loève-transform, se Principalkomponentanalys